Maurizio Sacchi (1864-1897) – scienziato ed esploratore italiano
Maurizio Sacchi (1962) – calciatore italiano, di ruolo difensore